Freiwilligkeit steht für:

 einen freien Entschluss, siehe Freier Wille
 einen Begriff aus der Ethik, siehe Ethik #Absicht und Freiwilligkeit
 in der Chemie das spontane Ablaufen einer Reaktion, siehe Exergone und endergone Reaktion

Siehe auch:

 Freiwilliger
 Ehrenamt
 Der freie Wille
 Freienwil
 Freienwill
 Freienwillen
 Freiwilliger Helfer
 Freiwilliges Arbeitsengagement